Los Resultados de las primarias presidenciales de 2008 son subdivididos en:

Resultados de las primarias presidenciales del partido Demócrata de 2008
Resultados de las primarias presidenciales del partido Republicano de 2008